— японский сэйю. Работает в компании I'm Enterprise. Дважды получал награду Seiyu Awards: в 2012 году в категории «Лучший начинающий актёр» и в 2016 году в категории «Лучший актёр в главной роли».

Биография 
Впервые заинтересовался озвучкой, услышав в возрасте 15 лет работу Акиры Исиды для аниме-сериала «Евангелион» и игры «Tales of Eternia», хотя изначально намеревался стать автомехаником. Закончив школу, планировал поступить в какую-либо из готовящих актёров озвучки школ на Хоккайдо, но затем сделал выбор в пользу Токио.

Работы и роли

Аниме-сериалы 
2009
 Higashi no Eden — AKX20000
2010
 Mayoi Neko Overrun! — ученик
 Ookami-san to Shichinin no Nakama-tachi — Инудзука
 «Ну не может моя сестрёнка быть такой милой» — Каэдэ Макабэ
2011
 Hanasaku Iroha — Кирито Сакураи
 Jewelpet Tinkle — Альфа
 Kamisama no Memo-chou — Наруми Фудзисима
 Mai no Mahou to Katei no Hi — Хикару Тацуми
 Puella Magi Madoka Magica — Накадзава
 Ro-Kyu-Bu! — Кадзунари Уэхара
 Sacred Seven — Фудзимура
 Shakugan no Shana Final — Франсуа Аурик
 The Qwaser of Stigmata II — Леон Макс Мюллер
 The Idolmaster — Сёта Митараи
 Wandering Son — Рику Сэя
2012
 Black Rock Shooter — Таку Кацути
 Campione! — Годо Кусанаги
 High School DxD — Фрид Селлзен
 Hori-san to Miyamura-kun: Shingakki — Идзуми Миямура
 Mouretsu Pirates — Сан-Даймэ
 Rinne no Lagrange — Арей
 Sakurasou no Pet na Kanojo — Сората Канда
 Sword Art Online — Кирито / Кадзуто Киригая
 Tari Tari — Макото Миямото
2013
 High School DxD New — Фрид Селлзен
 Magi — The Kingdom of Magic — Титус Алексеус
 Makai Ouji — Ситри
 Miyakawa-ke no Kuufuku — Кадзухико Осава
 «Ну не может моя сестрёнка быть такой милой» (ТВ-2) — Каэдэ Макабэ
2014
 Akame ga Kill! — Лаббок
 Harmonie — Хандзё Акино
 Mahouka Koukou no Rettousei — Масаки Итидзё
 Sword Art Online II — Кирито / Кадзуто Киригая
 Trinity Seven: 7-Nin no Mahoutsukai — Арата Касуга
 «Без игры жизни нет» — Сора
2015
 Absolute Duo — Тору Коконоэ
 Ace of Diamond 2 — Синдзи Канэмару
 Aoharu x Machinegun — Тору Юкимура
 Binan Koukou Chikyuu Bouei-bu LOVE! — Сё Коми
 Danmachi — Белл Кранел
 Denpa Kyoushi — Таки Огавара
 Fate/kaleid liner Prisma Illya — Рэйити Гакумадзава
 High School DxD — Фрид Селзен
 Juuou Mujin no Fafnir — Ю Мононобэ
 Kuusen Madoushi Kouhosei no Kyoukan — Каната Агэ
 Makura no Danshi — Ю Маики
 Mikagura School Suite — Бими
 Rakudai Kishi no Cavalry — Сидзуя Кирихара
 Saenai Heroine no Sodatekata — Томоя Аки
 Shokugeki no Souma — Сома Юкихира
 Star-Myu — Акира Угава
 To Love-Ru Darkness 2nd — Накадзима
 Tsubasa to Hotaru — Аки Хидака
 Working!! — редактор Идзуми
 Young Black Jack — Тамура
2016
 Days — Дзин Кадзама
 Dimension W — Коороги
 Luck & Logic — Орга Брейкчайлд
 Mob Psycho 100 — Тэруки Ханадзава, Токугава
 Nijiiro Days — Нацуки Хасиба
 Oshiete! Galko-chan — Отао
 Prince of Stride: Alternative — Кэй Камода, Тэцу Хатия
 Kyoukai no Rinne — Оборо
 Saiki Kusuo no Sai-nan — Энп
 Seisen Cerberus — Хииро
 Shokugeki no Souma: Ni no Sara — Сома Юкихира
 Servamp — Белкия
 Sousei no Onmyouji — Тидзива, Момоти (26 серия)
 Super Lovers — Аки Кайдо
 Watashi ga Motete Dousunda? — Хаято Синомия
 «Re:Zero. Жизнь с нуля в альтернативном мире» — Петельгейзе Романе-Конти
2017
 Chaos;Child — Такуру Миясиро
 ēlDLIVE — Такламакан Стрейндж Лав
 Eromanga-sensei — Масумунэ Идзуми, Кирито / Кадзуто Киригая (8 серия)
 Hitorijime My Hero — Кэнсукэ Осиба
 Saenai Heroine no Sodatekata♭ — Томоя Аки
2018
 A Place Further than the Universe — Тосио Дзайдзэн
 Devils' Line — Юки Андзай
 Free! Dive to the Future — Сидзуру Исуруги
 Sword Art Online: Alicization — Кирито / Кадзуто Киригая
2019
 Danmachi (ТВ-2) — Белл Кранел
 Shokugeki no Soma: Shin no Sara — Сома Юкихира
 Sword Art Online: Alicization — War of Underworld — Кирито / Кадзуто Киригая
 «Истребитель демонов» — Иноскэ Хасибира
2020
 Dokyu Hentai HxEros — Рэтто Эндзё
2021
 Full Dive — Соитиро Камуи
 Osananajimi ga Zettai ni Makenai Love Comedy — Суэхару Мару
 Seirei Gensouki: Spirit Chronicles — Рио
 Tokyo Revengers — Такаси Мицуя

Анимационные фильмы 
 Bannou Yasai Ninninman (2011) — ученик
 Mahou Shoujo Madoka Magica Kouhen: Eien no Monogatari (2012) — Накадзава
 Mahou Shoujo Madoka Magica [Shinpen]: Hangyaku no Monogatari (2013) — Накадзава
 To Aru Majutsu no Index: Endymion no Kiseki (2013) — мужчина
 Sword Art Online Extra Edition (2013) — Кирито / Кадзуто Киригая
 Mouretsu Pirates: Abyss of Hyperspace — Akuu no Shinen (2014) — Сан-Даймэ
 Harmonie (2014) — Акио Хондзё
 THE IDOLM@STER MOVIE: Kagayaki no Mukougawa e! (2014) — Сёта Митараи
 Yowamushi Pedal Re:RIDE (2014) — Хадзимэ Аояги
 Suki ni Naru Sono Shunkan o: Kokuhaku Jikkou Iinkai (2016) — Кодай Ямамото
 Sword Art Online: Ordinal Scale (2017) — Кирито / Кадзуто Киригая
 Trinity Seven: Yuukyuu Toshokan to Renkinjutsu Shoujo (2017) — Арата Касуга
 No Game No Life: Zero (2017) — Рику
 «Истребитель демонов: Поезд „Бесконечный“» (2020) — Иноскэ Хасибира

OVA 
 Ai no Kusabi (2012)
 Rinne no Lagrange: Kamogawa Days (2012) — Аррэй
 Hori-san to Miyamura-kun (2012—2015) — Идзуми Миямура
 Code Geass: Boukoku no Akito (2012—2016) — Юкия Нарусэ
 Hybrid Child (2014—2015) — Цукисима
 Mangaka-san to Ashisutanto-san to (2014) — Юки Айто
 Star-Myu (2016) — Акира Угава
 Shokugeki no Souma: Toutsuki Juukketsu (2017) — Сома Юкихира

ONA 
 Donyatsu (2013) — Биггс
 Bastard!! (2022) — Ларс Уль

Видеоигры 
 Granblue Fantasy — Чёрный кот-вор
 Under Night In-Birth — Хаос
 Glass Heart Princess — Гай Домёдзи
 The God of High School — Дзин Якумо
 Prince of Stride — Кэй Камода, Тэцу Хатия
 Sword Art Online: Hollow Fragment — Кирито / Кадзуто Киригая
 Sword Art Online: Infinity Moment — Кирито / Кадзуто Киригая
 Sword Art Online: Lost Song — Кирито / Кадзуто Киригая
 Atelier Shallie ~Tasogare no Umi no Renkinjutsushi — Кортес
 Digimon Story: Cyber Sleuth — Такуми Айба
 The Irregular at Magic High School: Out of Order — Масаки Итидзё
 Kurocho no Psychedelica — Монсиро
 Night of Azure — Профессор Алукард
 Uppers — Рамма Камисиро
 Yuukyuu no Tierblade -Lost Chronicle- — Роу
 Getsuei no Kusari -Kyouran Moratorium- — Сатоя Мотидзуки
 Getsuei no Kusari -Sakuran Paranoia- — Сатоя Мотидзуки
 The iDOLM@STER 2 — Сёта Митараи
 Bungou to Alchemist — Такубоку Исикава
 Chaos;Child — Такуру Миясиро
 Genshin Impact — Сяо
 Punishing: Gray Raven: Ли (Palefire, Entropy)

Drama CD 
 Kami Sen — Котаро Идзуми

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте I’m Enterprise